Пётр Емелья́нов:
 Емельянов, Пётр Андреевич (Потапий; 1884—1936) —  священник Российской грекокатолической церкви, деятель Римско-католической церкви.
 Емельянов, Пётр Григорьевич (1923—2000) — советский оператор игрового кино.
 Емельянов, Пётр Елисеевич (1849—1916) — русский музыкант-виртуоз.
 Емельянов, Пётр Емельянович (1935—2019) — советский педагог.
 Емельянов, Пётр Иванович (1916—1949) — полный кавалер ордена Славы.
 Емельянов, Пётр Михайлович (1910—1969) — инженер-конструктор, лауреат Сталинской и Ленинской премий.
 Емельянов, Пётр Николаевич (1920—1947) — Герой Советского Союза.